Il doppio del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kanae Hisami e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Natsumi Hamamura e Yurika Sema 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Natsumi Hamamura /  Yurika Sema (finale)
 Ayu-Fani Damayanti /  Lavinia Tananta (semifinali)

 Kanae Hisami /  Varatchaya Wongteanchai (campionesse)
 Moe Kawatoko /  Miki Miyamura (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2011